Leningrader Rajon () ist der Name von Stadtbezirken russischer Städte:
 Leningrader Rajon (Kaliningrad), in der Stadt Kaliningrad, Oblast Kaliningrad
 Leningrader Rajon (Moskau), 1939 bis 1991 in der Stadt Moskau, Oblast Moskau